Pararamphoprion matusevichi är en ringmaskart som beskrevs av Hints 1998. Pararamphoprion matusevichi ingår i släktet Pararamphoprion, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
matusevichi